Латыголь () — деревня в Вилейском районе Минской области Белоруссии, в составе Вязынского сельсовета. Население 110 человек (2009).

География 
Деревня находится в 5 км к югу от центра сельсовета, села Вязынь и в 20 км к юго-востоку от райцентра, города Вилейка. Деревня стоит на левом берегу реки Илии в километре от неё. Через Латыголь проходит местная дорога Вязынь — Молодечно, ближайшая ж/д станция в Молодечно.

Достопримечательности 
 Православная церковь св. Николая. Построена в 1771 году графом Сологубом, как униатская. Памятник деревянной архитектуры
 30 каменных могил XIX века в 1,5 км к юго-западу от деревни, на окраине леса

Примечания

Ссылки 
 Латыголь на сайте globus.tut.by 
 Латыголь на сайте radzima.org 

Населённые пункты Вилейского района